Новиковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Рязанская область
 Новиковское сельское поселение — входило в Спасский район

Томская область
 Новиковское сельское поселение — входит в Асиновский район